Dusseldorp (Nederland), een plaats in Noord-Holland.
Düsseldorf (verouderd Nederlands: Dusseldorp), een stad in Duitsland.
Dusseldorp (bedrijf), een Nederlands bedrijf.

En de volgende personen:
Cornelis Dusseldorp (1908-1990), Nederlands roeier.
Willem Kornelis Dusseldorp (1816-1869), Nederlands architect.
Wim Dusseldorp (1961), Nederlands voetballer.